A Genesis (görögül Teremtés) kifejezés utalhat a következőkre:

 A bibliai Teremtés könyve

Zene 
 Genesis együttes; Phil Collins és Peter Gabriel brit együttese
 Genesis, nagylemez
  Genesis, Busta Rhymes jamaicai-amerikai rapper albuma
 Genesis, a Diaura együttes 2012-es albuma
 Genesis, Grimes, kanadai énekes és dalszövegíró Genesis című 2012-es albuma

Filmművészet 
 Genesis, Claude Nuridsany és Marie Pérennou rendezte 1996-os francia dokumentumfilm
  Terminátor: Genesis, 2015-ös akciófilm
 Neon Genesis Evangelion, manga és anime

Egyéb 
 Genesis Energy Nyrt., amely a Novotrade Rt. átalakulásával jött létre
 Hyundai Genesis, a dél-koreai Hyundai Motor Company egyik autómodellje
 Sega Genesis, videójáték-konzol